Little Theatre steht für:

 Little Theatre, früherer Name des Theatre Royal Haymarket in London

im NRHP gelistete Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Little Theatre (Florida), ID-Nr. 91000895
 Little Theatre (New York), ID-Nr. 85002860